Table des caractères Unicode U+1F800 à U+1F8FF.

Flèches — supplément C (Unicode 7.0 à 13.0) 
Symboles de flèches.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 7.0

Compléments Unicode 13.0

Voir aussi

Liens externes 
  Supplément C de flèches, table sur le site Unicode (document PDF).
  Supplemental Arrows-C, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01F80